

Geografia 
 Regno Unito
 Kelso – città della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Kelso – città fantasma della California
 Kelso – villaggio della Contea di Scott, Missouri
 Kelso – capoluogo della Contea di Cowlitz, Washington
 Sudafrica
 Kelso – città della Municipalità locale di uMdoni

Altro 
 Robert Kelso – personaggio della serie televisiva Scrubs